Benjamin Moore kan syfta på bland andra:

* Benjamin Moore (1748–1816), amerikansk episkopal biskop
 Benjamin Moore (1867–1922), brittisk biokemist